Ботель:

 Ботель — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Ботель, Генрих (ум. 1260) — рыцарь Тевтонского ордена, вице-ландмейстер Пруссии, Маршал Тевтонского ордена.
 Ботель —  судно, которое служит гостиницей или хостелем.